WHO steht als Abkürzung für:
 World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation
 Waldhäuser Ost, ein Stadtteil der Universitätsstadt Tübingen
 Welthandelsorganisation,  internationale Organisation, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt

Who ist der Künstlername von:
 Betty Who (* 1991), australische Sängerin

Who steht für:
 Doctor Who, eine britische Science-Fiction-Fernsehserie
 The Who, englische Rockband
 Who?, englischer Originaltitel des Spielfilms Der Mann aus Metall

who steht für:
 who (Unix), ein Unix-Kommando

Siehe auch:
 Who is Who
 Studentendorf WHO

Abkürzung